Thomas Pauck Rogne (Bærum, 1990. június 29. –) norvég válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Lech Poznań játékosa.

Statisztika 
2019. április 8-i állapot szerint.

Sikerei, díjai 
Stabæk
Superfinalen: 2009
Celtic
Skót bajnok: 2011–12, 2012–13
Skót kupa: 2010–11, 2011–12
IFK Göteborg
Svéd kupa: 2014–15

Források

Külső hivatkozások 
Stabæk profil
ESPN Soccernet profil 
Transfermarkt profil

Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Stabæk labdarúgói
A Celtic labdarúgói
A Wigan labdarúgói
Az IFK Göteborg labdarúgói
A Lech Poznań labdarúgói
Az English Football League labdarúgói
1990-ben született személyek
Élő személyek